През сезон 1965-66 ФК Интер участва в турнирите на Серия А, Копа Италия, Междуконтинентална купа и Купа на Европейските шампиони.
 Серия А: Победител (Скудето №10, даващо право на „златна звезда за спортни заслуги“)
 Междуконтинентална купа: Победител (за втора поредна година, рекорд в Италия)
 КЕШ: Полуфиналист (победени от Реал Мадрид, които последствие стават първенци)
 Копа Италия: Полуфналист (победени от Фиорентина, които последствие стават първенци)

Отбор 

 Президент:  Анджело Морати
 Треньор:  Еленио Ерера

Резултати

Междуконтинентална Купа

Серия А

Източници 

ФК Интер по сезон